Lugares
 Mallow, Alberta — uma localidade em Alberta, Canadá
 Mallow, County Cork — uma cidade na República da Irlanda
 Mallow, Iran — uma vila na província de Razavi Khorasan, Irã
 Mallow, Virginia — uma cidade nos Estados Unidos
 Mallows Bay — uma outra cidade nos Estados Unidos, em Maryland
 The Mallows — uma casa histórica localizada em Head of the Harbor, no condado de Suffolk, em Nova York

Pessoas
 Dave Mallow (nascido em 1948) — Ator de voz dos EUA, também conhecido como Colin Phillips
 Johannes Mallow (nascido em 1981) — Competidor alemão de esportes de memória
 Charles Edward Mallows (1864–1915) — Arquiteto e paisagista inglês
 Colin Lingwood Mallows (nascido em 1930) — Estatístico inglês

Personagens fictícios
 Mallow — cozinheiro e um dos capitães de julgamento de Akala Island em Pokémon Sun & Moon
 Hober Mallow — personagem da série de romances Série da Fundação, de Isaac Asimov
 Príncipe Mallow — um personagem jogável em nuvem em Super Mario RPG, um jogo de RPG de aventura/console de 1996

Desambiguações de antropônimos